Пластівці — форма речовин і їх сумішей. Являють собою невеликі, від декількох міліметрів до сантиметрів, утворення з одною або безліччю граней.

Поняття може бути застосовано в таких контекстах:
 Пластівці — клапті, шматки чого-небудь пухнастого, м'якого. Що-небудь схоже на такі клапті.
 Пластівці — макроскопічні частинки нерозчинного осаду, що утворюється в розчині
 Пластівці — продукт харчування, який являє собою розплющені зерна злаків (приклади: кукурудзяні та вівсяні пластівці).

Примітки